О́рден Ви́естура () — государственная награда Латвии. Учреждён в 1938 году, восстановлен в 2004 году.

История 
Законом от 12 июля 1938 года, утверждённым президентом Латвии Карлом Улманисом, с 11 августа 1938 года были учреждены две новые государственные награды: орден Виестура и крест Признания.

Орден Виестура учреждался «в память о могуществе древней самостоятельной Латвии», был назван в честь легендарного вождя земгалов Виестурса и предназначался исключительно для военных чинов.

Первоначально орден просуществовал 20 месяцев. Первое награждение состоялось 17 ноября 1938 года, последнее — 13 июня 1940 года. После присоединения Латвии к СССР орден перестал существовать. Всего за это время был награждён 3221 человек:
 I степенью — 6 человек (генералы Балодис, Беркис, Курелис, Крустиньш, Вирсайтис и Розенштейнс),
 II степенью — 28 человек,
 III степенью — 126 человек,
 IV степенью — 390 человек,
 V степенью — 701 человек,
 знаком отличия I степени — 578 человек,
 знаком отличия II степени — 1 022 человека,
 знаком отличия III степени — 370 человек.

Орден Виестура восстановлен как государственная награда Латвийской Республики 24 марта 2004 года. По новому положению орденом могут быть награждены не только военные, но и гражданские лица.

Параметры награждения 
Орден Виестура предназначен для вознаграждения военных и гражданских лиц «за особые военные заслуги, а также особые заслуги в движении национального сопротивления и защиту государственной независимости, поддержание и укрепление государственной безопасности и общественного порядка, защиту государственной границы, формирование государственных вооружённых сил и воспитание гражданского сознания граждан при подготовке для службы своей стране и несгибаемой защиты своей земли».

Орден Виестура I степени может быть присуждён посмертно.

Орденом Виестура могут быть награждены иностранные военные «за заслуги в обучении и воспитании латвийских вооруженных сил, поддержание и укрепление государственной безопасности и общественного порядка». Так же орденом Виестура «за особые заслуги в развитии межгосударственных отношений» могут быть награждены лидеры других государств и члены официальных иностранных делегаций, а также иностранные послы.

Степени ордена 
Орден Виестура имеет пять степеней и почётные знаки отличия трёх степеней:
 I степень или Командор Большого креста
 II степень или Великий офицер
 III степень или Командор
 IV степень или Офицер
 V степень или Кавалер
 Знак отличия I степени
 Знак отличия II степени
 Знак отличия III степени

Знаки ордена 
Знак ордена представляет собой золотой прямой крест белой эмали. На каждом конце креста находятся два маленьких и один большой круглые выступы красной эмали и по одному золотому шарику. В центре лицевой стороны креста находится круглый медальон белой эмали с широким двойным золотым ободком. В центре медальона две наложенные друг на друга латинские литеры красной эмали: «VR» (Vesthardus Rex — правитель Виестур). В центре оборотной стороны креста — круглый медальон без эмали с широким ободком. В центре медальона обозначен год — «1219» (год начала борьба земгалов, руководимых правителем Виестуром, против крестоносцев). На ободке по окружности девиз ордена — «CONFORTAMINI ET PUGNATE» (Будь сильным и борись).

При награждении орденом военных чинов (до 1940 года — только за боевые заслуги) к знаку ордена добавляются два скрещенных, проходящих через центр креста, золотых меча, рукоятями вниз. При награждении орденом гражданских лиц вместо мечей добавляются расширяющиеся, с раздвоенными концами, лучи белой эмали, образующие собой косой мальтийский крест.

Знак через малое кольцо крепится к подвесу в виде Большого государственного герба Латвии геральдических цветов. Подвес через кольцо крепится к орденской ленте.

Размер знака (без герба): I степени — 58 мм (до 1940 года — 54 мм), II и III степени — 52 мм (до 1940 года — 49 мм), IV и V степени — 40 мм.

Звезда ордена четырёхконечная серебряная. В центре звезды накладной знак ордена. Диаметр звезды I степени — 87 мм, II степени — 80 мм.

Лента ордена шёлковая муаровая красного цвета. Ширина ленты I степени — 110 мм (для дам — 75 мм), II—V степеней — 32 мм.

Знак отличия представляет собой круглую медаль диаметром 30 мм. На лицевой стороне изображён знак ордена, на оборотной стороне — девиз ордена в 3 строки «CONFORTAMINI / ET / PUGNATE» (первое слово — по дуге), под которым полувенок из дубовых листьев.
Знак отличия I степени — позолоченный, II степени — серебряный и III степени — бронзовый.

Для повседневного ношения учреждены миниатюрные знаки ордена, розетки и планки. Они одинаковые для всех степеней ордена.

Размер миниатюрного знака ордена — 15 мм, ширина ленты — 13 мм. Размер миниатюрного почётного знака отличия — 12 мм, ширина ленты — 13 мм.

На гражданской одежде носится розетка с закреплённым знаком ордена диаметром 12 мм. На мундирной одежде носится планка из орденской ленты размером 32×9 мм. При награждении за военные заслуги к планке крепятся скрещенные мечи, длиной 18 мм. На планке, обозначающей собой почётный знак отличия, крепится звёздочка (позолоченная, серебряная или бронзовая), диаметром 4 мм.

Правила ношения 
Знак ордена I степени носится на широкой орденской ленте через правое плечо, со звездой I степени на левой стороне груди.

Знак ордена II степени носится на орденской ленте на шее (дамы - на банте из орденской ленты на левой стороне груди), со звездой II степени на правой стороне груди.

Знак ордена III степени носится на орденской ленте на шее (дамы - на банте из орденской ленты на левой стороне груди).

Знаки ордена IV и V степеней носятся на орденской ленте на левой стороне груди, при этом к ленте ордена IV степени добавляется круглая розетка из орденской ленты.

Почётные знаки отличия I, II и III степеней носятся на орденской ленте на левой стороне груди.

Кавалеры 
Некоторые награждённые орденом Виестура:
 Аперат, Карл — латвийский военачальник, штандартенфюрер войск СС
 Иосиф Башко — командующий Военно-воздушными силами Латвии, военный летчик русской, советской и латвийской армии (1939).
 Вике-Фрейберга, Вайра — президент Латвийской Республики в 1999—2007 годах (2007).
 Затлерс, Валдис — президент Латвийской Республики с 2007 года (2008).
 Зеленский, Владимир Александрович – президент Украины.
 Андрис Знотиньш — полицейский (посмертно).
 Кипурс, Янис — бобслеист, Олимпийский чемпион 1988 года.
 Кузьмин, Афанасий Иванович — стрелок, Олимпийский чемпион 1988 года (2007).
 Лобе, Карлис — латвийский военачальник.
 Маклаковс, Юрис — командующий Национальными вооружёнными силами Латвии.
 Улманис, Карлис — президент Латвии в 1936—1940 годах.

Примечания

Литература 
 Kristīne Ducmane. Apbalvojumi Latvijas Republikā 1918—1940. — Rīga, «Latvijas enciklopēdija», 1993. ISBN 5-89960-040-3

Ссылки 
 Орден Виестура на сайте Президента Латвии.
 Закон о национальных наградах  Латвии (содержит уставные рисунки знаков орденов Латвии).

См. также 
 Награды Латвии

Виестур